Blue Blood puede referirse a:

 Blue Blood (álbum de X Japan)
 Blue Blood (magazine), de contracultura erótica